Speak Love — студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд и джаз-гитариста Джо Пасса, записанный в Group IV Studios, Голливуд, Калифорния 21 и 22 марта 1983 года.

Об альбоме
Speak Love третий альбом Фицджеральд в дуэте с Пассом. Предыдущие альбомы — Take Love Easy (1973), Fitzgerald and Pass… Again (1976). Затем в 1986 году последует четвёртый и последний альбом Easy Living.

Название альбома происходит по созвучности с первой строкой начальной песни Speak Low.

Список композиций 
 «Speak Low» (Ogden Nash, Kurt Weill) — 4:13
 «Comes Love» (Lew Brown, Sam H. Stept, Charles Tobias) — 3:00
 «There’s No You» (Tom Adair, Hal Hopper) — 4:45
 «I May Be Wrong (But I Think You’re Wonderful)» (Harry Ruskin, Henry Sullivan) — 5:08
 «At Last» (Mack Gordon, Harry Warren) — 4:21
 «The Thrill Is Gone» {Medley} (Lew Brown, Ray Henderson) — 4:14
 «Gone with the Wind» (Herbert Magidson, Allie Wrubel) — 3:55
 «Blue and Sentimental» (Count Basie, Mack David, Jerry Livingston) — 3:06
 «Girl Talk» (Neal Hefti, Bobby Troup) — 4:09
 «Georgia on My Mind» (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell) — 6:09

Участники записи 
 Вокал: Элла Фицджеральд
 Гитара: Джо Пасс
 Продюсер: Norman Granz
 Инженеры: Dennis Sands & Arne Frager

Разное 
 Альбом записан на SONY Digital PCM 1600
 Джо Пасс играет на гитарах Ibanez

Альбомы Эллы Фицджеральд